Wetenschappelijke kosmologie
 Religieuze kosmologie
 Boeddhistische kosmos
 Kosmologie van de Bijbel
 Bahai-kosmologie

Zie ook 
 Platte Aarde